De Amateurliga Hamburg 1956/57 was het twaalfde voetbalkampioenschap van de Amateurliga Hamburg. De competitie fungeerde als tweede divisie onder de Oberliga Nord. 

TSV Uetersen werd kampioen en SC Sperber Hamburg vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, geen van beide kon de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1956/57